Підбі́рний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Підбірний провулок — провулок у місті Київ.
 Підбірний провулок — провулок у місті Кремінна Луганської області.

Провулки